Койн () може да се отнася за:

 Койн Македонски, цар на Македония (ок. 778 пр.н.е.)
 Койн, военачалник на Александър Велики
 Койн, управител на Александър Велики в Суза
 Койн, гръцки гравьор от първата половина на II век